Janelle est un prénom qui a une origine hébraïque. Il est dérivé du prénom Jeanne qui est la forme fèminime du prénom Jean.

Histoire 
Le prénom Janelle arrive en France à la fin du XXe siècle. C'est un prénom rare qui connaît un pic en 2007, avec 162 naissances. Au 1er janvier 2019, 128 femmes avaient le prénom Janelle en Estonie.

Patronymes

Janella et Jannela 
 Janella Salvador (1998-), est une actrice, chanteuse et mannequin philippine.
 Jannela Blonbou (1998-), joueuse de handball française.

Janelle 
  (1982-), nageuse jamaïcaine.
  (1980-), sportive américaine.
 Janelle Commissiong, miss Univers 1977.
  (1984-), chanteuse et actrice des Philippines.
  (1923-1995), actrice américaine.
  (1987-), joueuse australienne de netball
 Janelle Marra (née en 1979), actrice américaine.
 Janelle Monáe (née en 1985), auteure-compositrice-interprète de soul music américaine.
 Janelle Paradee (née en 1963), actrice américaine.
 Janelle Parks, coureuse cycliste américaine.
  (1972-2002), morte assassinée dans l'Île de Norfolk (territoire australien de l'océan Pacifique).
  (1980-), personnalité américaine d'émissions de téléréalité.
  (1989-), actrice philippine.
  (1989-), sprinteuse grenadienne.
  (1954-), politicienne australienne.

Janell 
 Janell Burse (1979-), joueuse américaine de basket-ball.
  (1957-), autrice et illustratrice américaine.
 , autrice américaine.
  (1947-2020), sprinteuse américaine.

Janel 
  (1974-), reine de beauté américaine
 Janel Holcomb (1978-), coureuse cycliste américaine
 Janel Jorgensen (1971-), nageuse américaine
 Janel McCarville (1982-), joueuse américaine de basket-ball
 Janel Moloney (1969-), actrice américaine
 Janel Parrish (1988-), actriceet chanteuse américaine

Divers 
 (20673) Janelle, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 'Lac Janelle', lac canadien ayant pour décharge le ruisseau Adiko recueillie par la rivière Théo

Références 

Homonymie de prénom